

Населені пункти та їхні частини

 Божими — село в гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Божими — село в гміні Перлеєво Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Божими — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Божими — частина села Руткі-Ґловиці в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Божими — колонія в гміні Грабово Кольненського повіту Підляського воєводства

Примітки